Emil Rasmussen er navnet på flere personer:

 Emil Rasmussen (direktør) (1859-1930) – en dansk direktør
 Emil Rasmussen (politiker) (1870-1953) – en dansk politiker
 Emil Rasmussen (forfatter) (1873-1956) – en dansk forfatter